tee (golf), de plaats vanwaaraf de afslag gedaan wordt bij de sport golf, of van het houten of plastic stokje, waarop de bal wordt geplaatst voordat de speler afslaat.
Trans Europ Express (TEE), internationale sneltreinen in Europa, van 1957 tot 1987.